

Onomastica
Dorin – nome proprio di persona rumeno maschile

Persone
Florent Dorin – attore e musicista francese
Françoise Dorin – comica e scrittrice francese
Marie Dorin – biatleta francese
René Dorin – dramatturgo, attore e autore di canzoni francese